Caxias (Maranhão), municipio brasiliano dello Stato del Maranhão;
Caxias do Sul, municipio brasiliano dello Stato di Rio Grande do Sul;
Duque de Caxias, municipio brasiliano dello Stato di Rio de Janeiro.